«Адмирал Макаров» — третий фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Назван в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова.

Строительство корабля 
Фрегат «Адмирал Макаров» был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Был спущен на воду в Балтийском море 2 сентября 2015 года.

Экипаж корабля был сформирован к 12 января 2016 года.

Испытания 
Швартовные испытания начались 31 марта 2016 года. 29 июля, уже в рамках заводских ходовых испытаний, «Адмирал Макаров» впервые вышел в Балтийское море. В сентябре в рамках этих испытаний была успешно опробована установка вертикального пуска (УВП) комплекса 3С90М «Штиль»: поражена зенитной управляемой ракетой (ЗУР) 9М317М ракета-мишень в Балтийском море, запущенная с МРК «Гейзер».

В начале октября 2016 года «Адмирал Макаров» отправился на Северный флот проходить государственные испытания. Сами испытания начались 7 октября. 2 ноября произведена успешная учебная ракетная стрельба по береговой цели на полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. 10 ноября было сообщено, что Северный флот завершил обеспечение испытаний вооружения корабля: в Баренцевом море были проведены испытания комплексов ракетного, зенитного и артиллерийского вооружения. По завершении данного этапа испытаний, корабль вернулся 25 ноября на сдаточную базу в порт Балтийск. А после возвращения «Адмирал Макаров» принял участие в учениях с боевыми стрельбами в акватории Балтийского моря.

В январе 2017 года испытания продолжились: проведены скоростные и манёвренные испытания, проверены авиационный комплекс и вооружение корабля. С 3 апреля началась очередная стадия государственных испытаний. Передача корабля ВМФ России была запланирована сначала на май, но затем перенесена на июнь. 10 июня замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал В. И. Бурсук заявил, что фрегат пополнит надводные силы Черноморского флота РФ только в ноябре 2017 года, а межфлотский переход с Балтийского на Чёрное море, к постоянному месту дислокации, запланирован на ноябрь 2017 года после завершения всех этапов испытаний и подготовки материальной части. 30 июля «Адмирал Макаров» принял участие в торжественном параде ко Дню Военно-морского флота РФ 2017 года.

4 сентября, в рамках государственных испытаний, «Адмирал Макаров» успешно поразил из ЗРК «Штиль» мишени имитирующие крылатые ракеты противника, выпущенные с МРК «Гейзер» и «Ливень». 15 сентября замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал В. И. Бурсук заявил, что фрегат «Адмирал Макаров» завершил государственные испытания и до конца месяца будет передан в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ РФ. 6 октября министр обороны России С. К. Шойгу подтвердил завершение государственных испытаний корабля. Приёмо-передаточный акт на фрегат «Адмирал Макаров» был подписан 25 декабря 2017 года на ПСЗ «Янтарь» между директором завода Эдуардом Ефимовым и председателем комиссии государственной приёмки Минобороны РФ капитаном 1-го ранга Алексеем Потешкиным. Андреевский флаг подняли на корабле 27 декабря 2017 года.

Служба 
18 августа 2018 года фрегат, находившийся на Балтике с момента вступления в строй в конце 2017 года, начал переход к месту постоянного базирования на Чёрном море. 21 августа был пройден пролив Ла-Манш в сопровождении тральщика британских ВМС. 10 сентября фрегат принял участие в масштабных корабельных учениях ВМФ РФ, проходивших в Средиземном море. К месту постоянного базирования в Севастополь ракетный фрегат «Адмирал Макаров» прибыл 5 октября 2018 года.

5 ноября 2018 года «Адмирал Макаров» взял курс в Средиземное море для выполнения боевых задач в составе Оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Завершив боевое дежурство, фрегат вернулся в Севастополь 5 марта 2019 года.

19 июля 2019 года успешно провёл учение в акватории Чёрного моря совместно с береговым комплексом «Утёс»: расчёт ПРК «Утёс» применил по «условному противнику» (фрегат «Адмирал Макаров») две ракето-мишени «Прогресс», которые были успешно сбиты в воздухе ракетным вооружением зенитно-ракетного комплекса «Штиль» фрегата.

23 сентября 2019 года «Адмирал Макаров» под флагом командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова вновь отправился в акваторию Средиземного моря для несения службы. Также на фрегат была возложена почётная миссия — доставить главную икону Военно-Морского Флота России «Святой апостол Андрей Первозванный» в пункт базирования средиземноморской группировки кораблей ВМФ России в сирийском порту Тартус. Совершив переход из Севастополя в Керкиру по маршруту экспедиции 1798—1800 годов адмирала Фёдора Ушакова, русские моряки дали старт дням его памяти в рамках форума «Русская неделя на Ионических островах» — в 1799 году под его командованием были освобождены Корфу и другие Ионические острова от войск Наполеона. Фрегат «Адмирал Макаров» оставался на острове с 29 сентября по 2 октября и был открыт для свободного посещения.

Далее российские моряки участвовали в совместных учениях с ВМС Алжира и отработали совместные действия по обеспечению безопасности на море: провели тренировки по контролю гражданского судоходства и досмотрели коммерческие суда, подозреваемые в пиратской и незаконной экономической деятельности. 28 ноября фрегат зашёл в кипрский порт Лимасол для пополнения запасов материальных средств и отдыха экипажа, после чего вернулся к выполнению задач в Средиземном море.

В феврале 2020 года фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» отправлены из Севастополя в Средиземное море. 28 февраля корабли, пройдя проливы Босфор и Дарданеллы, присоединились к постоянной группировке ВМФ России в Средиземном море.

Вторжение на Украину, 2022 

В 2022 году «Адмирал Макаров» совместно с однотипными фрегатами «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» принял участие в российском вторжении на Украину, обстреляв украинские нефтеперерабатывающие предприятия и нефтехранилища в окрестностях Одессы с использованием крылатых ракет «Калибр».

После уничтожения флагмана ЧС РФ крейсера «Москва» «Адмирал Макаров» стал новым флагманом Черноморского флота.

По данным военных экспертов и аналитиков, «Адмирал Макаров» получил существенные повреждения, либо был выведен из строя 29 октября в ходе атаки беспилотников на базу ЧФ РФ в Севастополе.

Командиры 
 январь 2016 —  капитан 2-го ранга, с 2020 года капитан 1-го ранга Бреев Григорий Александрович

Примечания 

Сторожевые корабли проекта 1135
Военные корабли Черноморского флота
Появились в 2015 году в России